Kabinett Ingman steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Ingman I (1918 bis 1919)
 Kabinett Ingman II (1924 bis 1925)